In 1994 werd het 80ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 19 januari tot 16 juni. Sport werd kampioen.

Eerste toernooi

Witte groep

Eerste fase

Play-off

Tweede fase
Er was geen finale nodig omdat Sport beide fases won.

Blauwe groep

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Groep A

Tweede toernooi

Eerste fase

Play-off
Náutico won omdat ze een beter doelsaldo hadden.

Tweede fase

Play-off
Santa Cruz won omdat het meer gewonnen wedstrijden had.

Finale

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per